SS12 oder SS 12 steht für:
 Strada Statale 12 dell’Abetone e del Brennero, Fernstraße in Italien

SS-12 steht für:
 USS Tarantula (SS-12), US-amerikanisches Unterseeboot
 SS-12 Scaleboard, sowjetische Mittelstreckenrakete

SS12